Бре́йді або Бре́ді () — англомовне особове ім'я ірландського походження у значенні «нащадок Брадаха» ().

Відомі носії:
 Бреді Голлан (; 1965) — канадський професіональний гравець у снукер та пул.
 Брейді Еллісон (; 1988) — американський лучник, олімпійський медаліст (2012).
 Брейді Леман (; 1986) — канадський фристайліст, спеціаліст зі скікросу, олімпійський чемпіон (2018).
 Брейді Теннелл (; 1998) — американська фігуристка в одиночному катанні, олімпійська медалістка (2018).
 Брейді Шей (; 1994) — американський хокеїст, захисник.

Див. також 
 Брейді (прізвище)

Англійські імена